Advance — второй студийный альбом британского техно-дуэта LFO, выпущенный в 1996 году на лейбле Warp Records.

Об альбоме 
Альбом вышел спустя пять лет после выхода успешного дебютного альбома, что позволило критикам включить его в число «долгожданных» (в рецензии на allmusic было использовано выражение «»). До выхода альбома отсутствие нового записанного материала у группы LFO не раз становилось темой для обсуждения. Продюсером альбома был Марк Белл. На вопрос, почему между альбомами LFO такой большой промежуток во времени, он отвечал:

Марк Белл перед выходом альбома Бьорк Post в 1995 году, дал ей кассету с демо-материалом LFO, чтобы она могла использовать в своём альбоме то, что ей понравится. Бьорк выбрала трек, который стал её песней «I Go Humble». Инструментальная версия этого трека есть и на альбоме Advance, где она названа «Shove Piggy Shove».

Advance последний альбом, в записи которого участвовал Гез Варли перед тем, как покинуть коллектив и заняться сольным творчеством. Марк Белл после ухода Варли сконцентрировался на работе с Бьорк и Depeche Mode. Третий альбом LFO, Sheath, записанный уже без Варли вышел ещё спустя 8 лет, в 2003 году
.

Список композиций

Примечания

Литература 
 

Техно-альбомы
Альбомы LFO
Альбомы Warp Records